

Cinema e televisione 
 Firehouse – film TV del 1973 diretto da Alex March
 Scuola di pompieri (Firehouse) – film del 1993 diretto da J. Christian Ingvordsen
 Firehouse – film TV del 1996 diretto da John McNaughton e Alan Smithee
 Firehouse Squadra 23 (Firehouse) – serie televisiva statunitense del 1974

Musica 
 FireHouse – gruppo musicale hair metal statunitense
 FireHouse - album del gruppo omonimo del 1990
 Firehouse - canzone del gruppo musicale hard rock statunitense Kiss